Krasberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Krasberg (* 1946), deutscher bildender Künstler der Konstruktiv-Konkreten Kunst und Hochschullehrer
 Ulrike Krasberg (* 1950), deutsche Ethnologin

Krasberg ist der Name folgender Orte:
 Krasberg (Sulzbach-Laufen), Weiler der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Grasberg (Begriffsklärung)